Il termine in lingua inglese Pepper's Ghost, riferito alla tecnica illusoria fantasma di Pepper, può riferirsi anche a:

Pepper's Ghost – gruppo musicale statunitense
Pepper's Ghost – album del 2005 degli Arena
Pepper's Ghost – album del 2007 di Buckethead